

Населені пункти та їхні частини

 Карнево — гміна в Маковському повіті Мазовецького воєводства
 Карнево — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Карнево — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Карнево — частина міста Пижице в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства

Примітки